

Опанець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Опанець () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.